Jørn Pedersen kan referere til følgende personer:
 Jørn Pedersen (Socialdemokraterne) – tidligere folketingsmedlem (S)
 Jørn Pedersen (Venstre) – borgmester i Kolding Kommune (V)